Флаг муниципального образования сельское поселение Ермо́линское Талдомского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 21 октября 2010 года решением Совета депутатов сельского поселения Ермолинское № 47 и 29 марта 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6732.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с изображением посередине двух танцующих журавлей и под ними гнезда, выполненных жёлтым и оранжевым цветом».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба сельского поселения Ермолинское.

Современное сельское поселение Ермолинское находится на территории Дубненского болотного массива — крупнейшего в Московской области и входящего в резервный список водно-болотных угодий международного значения. Дубненский массив является ключевой орнитологической территорией России. Здесь встречается большое количество редких для Московской области растений, животных и птиц.

Здесь в 1979 году был образован один из первых в Московской области государственных заказников — «Журавлиная родина». Территория заказника — место крупнейшего в Центральной России предотлётного скопления серых журавлей. Своё название — «Журавлиная родина», заказник получил по одноимённой повести Михаила Михайловича Пришвина, написанной об этих местах.

Танцующие над гнездом журавли во флаге отражают главную достопримечательность сельского поселения — государственный заказник и аллегорически указывают на его название «Журавлиная родина».

Использование на флаге образа журавлей перекликается с флагом Талдомского муниципального района, что показывает территориальную принадлежность сельского поселения к муниципальному району и подчёркивает единство муниципальных образований.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, интеллекта и уважения.

Сочетание зелёного и жёлтого цветов символизирует основу экономики муниципального образования — сельское хозяйство.

Примечания 

Флаги с изображением журавля